Här presenteras resultatet av riksdagsvalet i Sverige 2010 fördelat efter valkrets. Alla siffror hämtas från Val.se.

Resultat i riksdagsvalet efter valkrets

Blekinge län
Resultat i Blekinge läns valkrets.

Dalarnas län
Resultat i Dalarnas läns valkrets.

Gotlands län
Resultat i Gotlands läns valkrets.

Gävleborgs län
Resultat i Gävleborgs läns valkrets.

Göteborgs kommun
Resultat i Göteborgs kommuns valkrets.

Hallands län
Resultat i Hallands läns valkrets.

Jämtlands län
Resultat i Jämtlands läns valkrets.

Jönköpings län
Resultat i Jönköpings läns valkrets.

Kalmar län
Resultat i Kalmar läns valkrets.

Kronobergs län
Resultat i Kronobergs läns valkrets.

Malmö kommun
Resultat i Malmö kommuns valkrets.

 för information om kommunvalet.

Norrbottens län
Resultat i Norrbottens läns valkrets.

Skåne läns norra och östra
Resultat i Skåne läns norra och östra valkrets.

Skåne läns södra
Resultat i Skåne läns södra valkrets.

Skåne läns västra
Resultat i Skåne läns västra valkrets.

Stockholms kommun
Resultat i Stockholms kommuns valkrets.

Stockholms län
Resultat i Stockholms läns valkrets.

Södermanlands län
Resultat i Södermanlands läns valkrets.

Uppsala län
Resultat i Uppsala läns valkrets.

Värmlands län
Resultat i Värmlands läns valkrets.

Västerbottens län
Resultat i Västerbottens läns valkrets.

Västernorrlands län
Resultat i Västernorrlands läns valkrets.

Västmanlands län
Resultat i Västmanlands läns valkrets.

Västra Götalands läns norra
Resultat i Västra Götalands läns norra valkrets.

Västra Götalands läns södra
Resultat i Västra Götalands läns södra valkrets.

Västra Götalands läns västra
Resultat i Västra Götalands läns västra valkrets.

Västra Götalands läns östra
Resultat i Västra Götalands läns östra valkrets.

Örebro län
Resultat i Örebro läns valkrets.

Östergötlands län
Resultat i Östergötlands läns valkrets.

Riksdagsvalet i Sverige 2010